Palazzo dell’Università (dt.: Universitätspalast) bezeichnet folgende Gebäude in Italien:
 Palazzo dell’Università (Cagliari) in Cagliari
 Palazzo dell’Università (Catania) in Catania
 Palazzo dell’Università di Genova in Genua
 Palazzo dell’Università (Parma) in Parma
 Palazzo dell’Università (Turin) in Turin